Tabellen visar resultatet av andrakammarvalet 1968:

"Fyrstadkretsen" bestod av Malmö, Lund, Landskrona och Hälsingborg.
Källa: SCB Riksdagsmannavalen 1965-1968

R1968